Três Irmãos é um filme luso-franco-alemão do género drama, realizado e escrito por Teresa Villaverde e protagonizado por Maria de Medeiros. Foi exibido no Festival Internacional de Cinema de Toronto a 16 de setembro de 1994 e estreou-se em Portugal a 4 de novembro do mesmo ano.

Elenco 
 Maria de Medeiros como Maria
 Marcello Urgeghe como Mário
 Evgeniy Sidikhin como João
 Laura del Sol como Teresa
 Mireille Perrier como professora
 Fernando Reis Júnior como pai
 Olimpia Carlisi como mãe
 Luís Miguel Cintra como amigo no apartamento
 Teresa Villaverde como voz da professora
 Io Appolloni como funcionária do hotel

Reconhecimentos

Ligações externas 

Filmes em língua portuguesa
Filmes da Alemanha de 1994
Filmes da França de 1994
Filmes de Portugal de 1994
Filmes de drama da Alemanha
Filmes de drama da França
Filmes de drama de Portugal
Filmes de drama da década de 1990
Filmes realizados por Teresa Villaverde